Ryuichi Kihara (en ), né le 22 août 1992 à Ichinomiya, est un patineur artistique japonais.

Biographie

Carrière sportive 
Ryuichi Kihara est médaillé de bronze lors des Championnats du monde par équipes de patinage artistique 2021 à Osaka.

Aux Jeux olympiques de Pékin de 2022, il est membre de l'équipe mixte médaillée de bronze.

Palmarès 
Avec trois partenaires :
 Narumi Takahashi (2 saisons : 2013-2015)
 Miu Suzaki (4 saisons : 2015-2019)
 Riku Miura (4 saisons : 2019-2023)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique japonais
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Médaillé de bronze olympique japonais
Naissance en août 1992
Naissance à Ichinomiya